Arpaçay, Turska, naseljeno mjesto u Turskoj.
 Zapadni Arpačaj ili Ahurjan, rijeka u Armeniji i Turskoj.
 Istočni Arpačaj ili Arpa, rijeka u Armeniji i Azerbajdžanu.